Grandeau ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Grandeau (1834–1911), französischer Chemiker und Agronom
 Louis-Joseph Grandeau d’Abancourt (1761–1832), französischer General